Schnurer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Schnurer (* 1960), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Knut Schnurer (1920–2007), deutscher Maler 

Siehe auch:
 Schnurrer (Begriffsklärung)